Trebež (Barajevo), een plaats in de Servische gemeente Barajevo
 Trebež (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Trebež (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Trebež (Jasenovac)